Arlie steht für:

 Arlie (Texas), Ort im Childress County 
 Ghislaine Arlie (* 1961), Abgeordnete im Kongress von Neukaledonien 

Siehe auch:
 Arlee
 Arli
 Arly